

Persone
 Alessio Saccardo – vescovo italiano
 Domenico Saccardo – botanico italiano, figlio di Pier Andrea
 Francesco Saccardo – botanico italiano, figlio di Pier Andrea
 Giacomo Saccardo da Soncino – condottiero e capitano di ventura italiano
 Pier Andrea Saccardo – botanico italiano
 Pietro Saccardo – architetto italiano
 Tim Saccardo – sceneggiatore americano
 Luigi Saccardo – ingegnere italiano

Altro
 Archivio Saccardo
 Fabbrica Saccardo